Сейская волость — административная единица в Хакасии, существовавшая в 1915—1924 годах. В ходе административной реформы «Инородческие» управы с подразделением на административные роды упразднялись и заменялись территориальными волостями:

 Аскизской,
 Усть-Абаканской и 
 Кызыльской.

В 1915 году было произведено разукрупнение волостей. Из Аскизской была выделена Сейская волость.

Население на момент её образования составляло 4386 человек. Число хозяйств 812.

Часть селений Сейской волости входила в Кузнецкий уезд Томской губернии. После Октябрьской революции 1917 года началась административно-территориальная реформа. В 1923 году образовался Хакасский уезд, в который в составе семи волостей была включена и Сейская волость. В 1924 году в Енисейской губернии введено районно-волостное деление, в результате чего Таштыпская и Сейская волости объединены в Таштыпский район Хакасии. Преобразование волостей в районы было первым этапом в истории районирования Сибири.

Литература 

Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Красноярск: Поликор, 2008. Т. 2 : [О — Я]. 320 с. : илл. С. 79. ISBN 978-5-91502-008-4. - С. 125.

История Хакасии